L'Obsédé (titre original : Obsession), film britannique réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1949 ; 
 L'Obsédé (titre original : The Collector), film américano-britannique réalisé par William Wyler, sorti en 1965.